Electric Eye (álbum) — álbum da banda Prodigal
 Electric Eye (single) —  single da banda Judas Priest

Desambiguações de música